O Budaiya Club é um clube de futebol de Budaia, no Bahrein, jogando no estádio Hamad Town.

Eles foram promovidos para a Premier League do Bahrein em 2018.

Seu uniforme é verde com detalhes brancos.

Clubes de futebol do Barém